Colonel Fabien – pseudonim Pierre’a Georges’a
 Colonel Fabien – stacja metra w Paryżu